Chamois is de naam van meerdere plaatsen en gemeenten:
 Chamois (Italië)
 Chamois (Missouri)